Таган — підставка для казана, а також триніжок, до якого підвішують казан над вогнищем

Топонім 

Таган — назва кількох топонімів у Росії:
 Таган — село в Чановському районі Новосибірської області
 Таган — річка в Новосибірській і Томській областях, притока Обі
 Таган — болото в Томському районі Томської області

Прізвище 
 Атаджан Таган — туркменський письменник
 Таган Галім'ян Гірфанович (1892—1948) — башкирський етнограф